

Nom de famille 

 Annette Hayward (1945-), spécialiste de littérature québécoise ;
 Brian Hayward (né en 1960 à Georgetown en Ontario) a été un gardien de but canadien professionnel de hockey sur glace ;
 Evans Hayward (1922-2020), physicienne américaine ;
 Gordon Hayward (né en 1990), joueur de basket-ball américain ;
 Jeremy Hayward (né en 1993), joueur australien de hockey sur gazon ;
 Jim Hayward (1900-1981), acteur américain ;
 Joel Hayward, un historien et essayiste néo-zélandais ;
 Kara Hayward (1998-), une actrice américaine ;
 Lazar Hayward (1986-), joueur de basket-ball américain ;
  (1902-1971), agent artistique américain ;
 Leon Hayward (1979-), joueur de hockey sur glace américain ; 
 Lillie Hayward (1891-1977), scénariste américaine ;
 Louis Hayward (1909-1985), acteur britannique ;
 Rudall Hayward (1900-1974), réalisateur néo-zélandais ;
 Susan Hayward, de son vrai nom Edythe Marrenner (1917-1975), actrice américaine ;
 Thomas Hayward (1767- v. 1798), marin britannique ;
 Vincent Hayward (1955-), scientifique français.

Toponyme 

 Hayward, une ville du Wisconsin.
 Hayward, une ville du Minnesota.
 Hayward, une ville en Californie ;
voir aussi : Gare de Hayward.
 Pont San Mateo-Hayward, un pont traversant la baie de San Francisco (Californie).
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis